Nine (englisch „neun“) steht für:

 Nine (Rapper) (* 1969), US-amerikanischer Rapper
 Nine (Band), schwedische Death-’n’-Roll-Band
 Nine (Musical), Broadway-Musical (1982)
 Nine (Film), US-amerikanischer Musicalfilm (2009)
 Nine (Album), Studioalbum der Band blink-182 (2019)

Nine ist der Name folgender Orte:
 Nine (Portugal), portugiesische Gemeinde in der Region Norte

Siehe auch:
 9 (Film), US-amerikanischer Animationsfilm
 The Nine – Die Geiseln, US-amerikanische Fernsehserie